Села:
 Мар'їнське — Полтавська область, Пирятинський район

 Мар'їнське — колишнє село Амвросіївського району Донецької області